Улица Ильича — улица в южной части Гомеля (Новобелицкий район Гомеля), является одной из главных улиц города.

Начинается от моста через реку Сож (мост Ильича-Фрунзе), заканчивается у городской черты, плавно перетекая в шоссе на Чернигов. Застройка самая разнообразная, в отдельных частях улицы находится частный сектор с одно- и двухэтажными домами, присутствуют панельные 9-этажные дома, а также два высотных дома по 18 этажей. В районе пересечения с улицей 9 Мая к улице Ильича примыкает зона отдыха, возле которой расположен православный храм.

Последний раз переименовывалась в советские годы, тогда её переименовали в честь Владимира Ильича Ленина. Прежние названия улицы: Шоссейная, Ленина.

На улице расположены 
 Мясокомбинат
 Жирокомбинат
 Хлебозавод
 магазины
 школы
 Больница № 3
 завод Кристалл

Пересекает улицы 
 Республиканскую
 11-го Июня
 Международную
 Репина
 Герцена
 Радищева
 Склезнёва
 Степана Разина
 Ленинградскую
 Севастопольскую
 Севастопольский переулок
 9 Мая
 Пирогова
 2-й переулок Ильича
 3-й переулок Ильича
 6-й переулок Ильича
 7-й переулок Ильича
 8-й переулок Ильича
 Зайцева
 Техническую
 проезд Ильича
 Жемчужную
 и др.

Галерея

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с.

См. также 
 Список улиц Гомеля

Ссылки 
 Официальный сайт Новобелицкого района Гомеля
 Страница Новобелицкого района на сайте Гомельского городского исполнительного комитета

Ильича
Улицы, названные в честь Владимира Ленина
Новобелицкий район